Anna Maria di Wittelsbach-Simmern – nobile palatina e duchessa di Södermanland
 Dorotea Susanna di Wittelsbach-Simmern – nobile palatina
 Elisabetta di Wittelsbach-Simmern – figlia del principe elettore Federico III del Palatinato e di Maria di Brandeburgo-Kulmbach
 Elisabetta Carlotta di Wittelsbach-Simmern – nobile palatina
 Federico di Wittelsbach-Simmern – elettore palatino
 Luisa Giuliana di Wittelsbach-Simmern – nobile palatina
 Giovanni Casimiro di Wittelsbach-Simmern – conte palatino del Reno e elettore palatino